Plusieurs villes ou communes possèdent une rue Herman :

Rue Herman à Bruxelles ;
 Rue Herman à Incourt ;
 Rue Herman à Saint-Hubert.

Voir aussi 
 Rue Herman Richir

Herman Rue